

Théâtre
 Iphigénie en Tauride est une tragédie grecque d'Euripide créée en 414 av. J.-C.
 Iphigénie en Tauride est une tragédie française en cinq actes de Claude Guimond de La Touche, représentée pour la première fois à la Comédie-Française le 4 juin 1757.
 Iphigénie en Tauride (Iphigenie auf Tauris) est une tragédie allemande en prose rythmée de Goethe représentée pour la première fois le 6 avril 1779.

Musique

Cantates
 Iphigénie en Tauride est une cantate de Louis Théodore Gouvy composée en 1883.

Opéra

Opéras français 
 Iphigénie en Tauride est une tragédie en musique d'Henry Desmarest et André Campra sur un livret de Joseph-François Duché de Vancy et Antoine Danchet représentée à l'Académie royale de musique le 6 mai 1704.
 Iphigénie en Tauride est un opéra en 4 actes de Christoph Willibald Gluck sur un livret de Nicolas-François Guillard représenté pour la première fois à l'Opéra de Paris le 18 mai 1779.
  Iphigénie en Tauride est un opéra de Niccolò Piccinni sur un livret d'Alphonse du Congé Dubreuil, représenté pour la première fois à l'Opéra de Paris le 23 janvier 1781.

Opéras italiens 
 Iphigénie en Tauride (Ifigenia in Tauride) est un opéra en 3 actes de Tommaso Traetta sur un livret de  M. Coltellini représenté pour la première fois à Vienne le 4 octobre 1763.
 Iphigénie en Tauride (Ifigenia in Tauride) est un opéra en 3 actes de Gian Francesco de Majo sur un livret de Mattia Verazi représenté pour la première fois à Mannheim le 5 novembre 1764.
  Iphigénie en Tauride (Ifigenia in Tauride) est un opéra en 3 actes de Baldassare Galuppi sur un livret de  M. Coltellini représenté pour la première fois à Saint-Pétersbourg le 21 avril 1768.
  Iphigénie en Tauride (Ifigenia in Tauride) est un opéra en 3 actes de Niccolò Jommelli représenté pour la première fois à Naples en 1771.
  Iphigénie en Tauride (Ifigenia in Tauride) est un drame lyrique en 2 actes de Michele Enrico Carafa représenté pour la première fois à Naples le 19 juin 1817.

Peinture
 Iphigénie en Tauride, École française du , musée des beaux-arts, Brest.